Angelo Monassi (1920-2000) – ammiraglio italiano
 Guerrino Mattia Monassi (1918-1981) – incisore e medaglista italiano